Jánovce sau Janovce este numele purtat de următoarele comune din Slovacia:
 Janovce, Districtul Bardejov, Regiunea Prešov
 Jánovce, Districtul Galanta, Regiunea Trnava
 Jánovce, Districtul Poprad, Regiunea Prešov